Kalista (mjesec), Jupiterov satelit
 Kalista (mitologija), u grčkoj mitologiji, bila je kći kralja Arkadije Likona ili je pak bila nimfa.
 204 Kallisto, asteroid
  Kalisto, profesionalni hrvač

bg:Каликст